In Love – album musicale del 1995 di Stephen Schlaks
In Love – album musicale del 2002 di Lura